Horyniec-Zdrój (plaats), plaats in Polen
 Horyniec-Zdrój (gemeente), gemeente in Polen